Нышинское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Можгинском районе Удмуртии Российской Федерации.

Административный центр — деревня Ныша.

Образовано в 2004 году в результате реформы местного самоуправления, предшественник — Нышинский сельсовет.

25 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
Находится на юго-западе района, граничит:
 на севере с Сюгаильским сельским поселением
 на западе с Кизнерским районом и Нынекским сельским поселением
 на юге с Граховским районом
 на востоке с Большесибинским и Старокаксинским сельскими поселениями
По территории поселения протекают реки: Ныша и Вишурка.

История 

До революции территория современного поселения входила в состав Поршурской волости. В результате административной реформы 1924 года Поршурская волость ликвидирована и её селения переданы в состав Можгинской волости Можгинского уезда, а также образованы Поршурский и Почешур-Каксинский сельсоветы. В 1959 году Поршурский и Почешурский сельсоветы объединены — в Новоошмесский сельсовет. 20 апреля 1978 года посёлок Ныша, деревня Новый Ошмес и выселок Мамашур объединены в один населённый пункт — посёлок Ныша и Новоошмесский сельсовет переименован в Нышинский сельсовет. В 2004 году Нышинский сельсовет был преобразован в Нышинское сельское поселение.

Население 
Из 1810 человек проживавших в 2008 году, 252 — пенсионеры. 91 человек работали в бюджетной сфере и 11 человек были зарегистрированы безработными.

Населенные пункты

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Можгинского района